Tyssowez (ukrainisch ; russische Entsprechung /Tissowez) ist der Name mehrerer Orte

Tyssowez, Dorf im Rajon Stryj, Oblast Lwiw; siehe Tyssowez (Stryj)
Tyssowez, Dorf im Rajon Tscherniwzi, Oblast Tscherniwzi; siehe Tyssowez (Tscherniwzi)

siehe auch:
 Tisovec